Finey steht für:

 Finey (Thiladhunmathi-Miladhunmaddulu-Atoll), eine Insel des Thiladhunmathi-Miladummadulhu-Atolls der Malediven
 Finey (Missouri), ein Ort im Henry County (Missouri) im US-Bundesstaat Missouri

Finey ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Finey (1921–2000), Sänger und Unterhaltungskünstler